WWJ steht für:

 ein Hörfunksender aus Detroit, siehe WWJ-AM

WW-J steht für:
 das polnische Kfz-Kennzeichen für den Stadtbezirk Warschau-Wilanów

Abkürzung